Игры на выбывание группы I зоны Европа/Африка Кубка Федерации 2013 — это вторая стадия высшей группы регионального турнира Кубка Федерации в евро-африканской зоне. Участники первого раунда, разбитые на четвёрки, выявляют две лучшие и две худшие команды группы.

Результаты 

 сборные Великобритании и Швеции переходят в плей-офф Мировой группы II
 сборные Боснии и Герцеговины и Грузии выбывают в группу II зоны Европа/Африка

Матчи

Игры за 1-4 места 

Хорватия — Польша

Великобритания — Болгария

Игры за 5-8 места 

Белоруссия — Израиль 

Венгрия — Нидерланды

Игры за 9-12 места 

Австрия — Румыния

Португалия — Словения

Сборной Словении засчитано техническое поражение за неявку на матч.

Игры за 13-16 места 

Грузия — Турция

Босния и Герцеговина — Люксембург

Ссылки 
 Официальный сайт 

Теннис
Теннис
Европа/Африка